

Plaatsen 
Verenigde Staten
 Brooklyn (New York), een van de vijf stadsdelen (boroughs) van de stad New York
 Brooklyn (Illinois), een plaats in de staat Illinois
 Brooklyn (Indiana), een plaats in de staat Indiana
 Brooklyn (Iowa), een plaats in de staat Iowa
 Brooklyn (Michigan), een plaats in de staat Michigan
 Brooklyn (Ohio), een plaats in de staat Ohio
 Brooklyn (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin 

Canada
 Brooklyn (Newfoundland en Labrador), een plaats in de provincie Newfoundland en Labrador
 Brooklyn (Hants County), een plaats in de provincie Nova Scotia
 Brooklyn (Queens County), een plaats in de provincie Nova Scotia
 Brooklyn (Yarmouth County), een plaats in de provincie Nova Scotia
 Brooklyn (Prins Edwardeiland), een plaats in de Canadese provincie Prins Edwardeiland

Overig
 Brooklyn (Victoria), een voorstad in Australië
 Brooklyn (Pretoria), een voorstad van de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria

Andere betekenissen 
 Brooklyn (film), een Amerikaanse film uit 2015
 Brooklyn (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij
 Brooklyn (wielerploeg), een voormalige wielerploeg